Эмальпосуда — название нескольких предприятий, производивших эмалированную посуду:
 Металлист (завод, Борисов) («Эмальпосуда» в 1978—1986 годах) — упразднённое предприятие в Борисове (Минская область, Республика Беларусь)
 Эмальпосуда (завод, Гомель) («Эмальпосуда» в 1977—2000 годах) — упразднённое предприятие в Гомеле (Республика Беларусь)
 Эмальпосуда (завод, Нижний Тагил) — предприятие в Нижнем Тагиле (Свердловская область, Российская Федерация)
 Эмальпосуда (завод, Ростов-на-Дону) — предприятие в Ростове-на-Дону (Российская Федерация)
 Эмальпосуда (завод, Слуцк) («Эмальпосуда» в 1979—2015 годах) — упразднённое предприятие в Слуцке (Минская область, Республика Беларусь)